Senhoras e Senhores foi uma série de televisão brasileira exibida pela extinta Rede Tupi entre outubro de 1975 e junho de 1976. Foi criada por Wálter Forster e Carlos Alberto de Nóbrega e dirigida por Antónino Seabra. O seriado era exibido ás quartas-feiras ás 21h e era um remake da série Intimidade, escrita por Wálter Forster e exibida na TV Paulista. 

A série fez sucesso na época por mostrar o cotidiano de dois casais denominados Certos (Classe-alta; John Herbert e Elizabeth Hartmann) e os Errados (Classe-média; Felipe Carone e Jussara Freire).

Enredo 
Com muito humor e bom-senso a trama mostrava o dia a dia de dois casais de classe alta e média, representados respectivamente como certos e errados. Os errados contava sobre Leão (Felipe Carone) que é sempre fiel aos desejos da esposa. Os certos eram um casal que vivia em conflito e um marido que sempre enganava a esposa, ainda vivendo em pé de guerra com a sogra.

Elenco 

 Felipe Carone.. Leão 
 Jussara Freire.. Clarinha (Esposa certa)
 Linga Gay.. Sogra 
 Elizabeth Hartmann.. Esposa certa 
 John Herbert.. Esposo certo

Curiosidades 

 O sucesso da série rendeu um spin-off em 1976 chamado Sossega Leão, onde Felipe Carone e Jussara Freire voltaram a interpretar os personagens de classe-média denominadamente "errados" e que fizeram maior sucesso com o público. 
 A atração terminou em 22 de junho de 1976 para dar lugar a exibição das Olímpiadas de 1976 em Montreal. 
 Por várias vezes na época de exibição, a série foi acusada de ser machista.

Referências 
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1975
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1976
Séries da Rede Tupi